Geneva College steht für folgende Colleges:

 Geneva College (Pennsylvania), College in Beaver Falls, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Geneva College, ein Vorläufer der Hobart and William Smith Colleges in Geneva, New York, Vereinigte Staaten